Ларри Зигфрид (; 22 мая 1939 года, Шелби, штат Огайо — 14 октября 2010 года, Кливленд, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист. Пятикратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс». Чемпион NCAA в сезоне 1959/1960 годов в составе команды «Огайо Стэйт Бакайс», а также чемпион ABL в сезоне 1961/1962 годов в составе команды «Кливленд Пайперс».

Карьера игрока 

Играл на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Учился в университете штата Огайо, в 1961 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Цинциннати Роялз», однако не сыграл за неё ни одного матча. Позже выступал за команды «Кливленд Пайперс» (ABL), «Бостон Селтикс», «Сан-Диего/Хьюстон Рокетс» и «Атланта Хокс». Всего в НБА провёл 9 сезонов. На протяжении долгого времени Зигфрид играл вместе с Биллом Расселлом в одной команде, правда ни разу не выходил на площадку в стартовой пятёрке, в результате чего стал 5-кратным чемпионом НБА в составе «Селтикс». В 1960 году стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В 1962 году стал чемпионом ABL в составе «Пайперс». Один раз включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1961). Всего за карьеру в НБА сыграл 550 игр, в которых набрал 5960 очков (в среднем 10,8 за игру), сделал 1567 подборов и 1950 передач.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Пайперс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Сан-Диего Рокетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Атланта Хокс»